Arsis puede referirse a varios conceptos:
 Arsis, banda musical
Para el género de plantas fanerógamas del mismo nombre, véase Grewia.
Para el acento de intensidad en las lenguas clásicas grecolatinas véase Métrica grecolatina.
Para el acento de una palabra (tónico o de intensidad) véase Acento prosódico.
Arsis, parte más fuerte de un compás.